Горетті, Ґоретті

 Вітторіо Ґоретті (* 1939) — італійський астроном і першовідкривач астероїдів.
 Марія Горетті (1890—1902) — свята Римсько-Католицької церкви, мучениця, покровителька незайманих дівчат, молоді та жертв зґвалтувань.
 Мартіно Ґоретті (* 1985) — італійський веслувальник. Виграв чотири світові та два європейські титули.
 Роберто Ґоретті (* 1976) — італійський футболіст та спортивний директор.
 Чезаре Ґоретті (1886—1952) — італійський філософ і юрист.

 Марія Горетті — фільм 2003 року.
 7801 Ґоретті — астероїд головного поясу.

Італійські прізвища